Bruno Miguel Carvalho Andrade, calciatore portoghese
Bruno Fernandes Andrade de Brito, calciatore brasiliano